Кампо-де-Морведре (, )  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.

«Кампо» переводится с испанского как «поле». Элемент «Морведре» восходит к латинскому словосочетанию Murus Veteris («старые стены») — так до XIX века назывались оборонительные стены главного города Сагунто. Из этого региона происходит одноимённый сорт винограда.

Муниципалитеты

Примечания 

Районы Валенсии